Хвилювання — процеси утворення хвиль на поверхні води.
 Хвилювання — нервовий стан людини.